Минулого року чемпіонами були американсько-британська пара Ражів Рам / Джо Солсбері. Цього року вони поступилися в фіналі хорватсько-словацькій парі Іван Додіг / Філіп Полашек.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Загальне
 Сітка 
Специфічне

Men's Doubles